Albrich ist der Familienname folgender Personen:
 Edwin Albrich (1910–1976), österreichischer Internist
 Fritz Albrich (1899–1957), deutscher Journalist und Autor
 Josef Anton Albrich (19./20. Jahrhundert), Vorarlberger Baumeister und Architekt

 Lothar Albrich, rumänischer Turner
 Thomas Albrich (* 1956), österreichischer Historiker

Siehe auch:
 Alberich